A Escola de Comunicações  (EsCom) é um estabelecimento de ensino do Exército Brasileiro, situado no Distrito Federal. Sua origem é o Centro de Instrução de Transmissões, criado em 1º de julho de 1921. Em 1º de julho de 1953, recebeu sua denominação atual.

A Portaria do Comandante do Exército nº 125, de 10 de março de 2010, transferiu a sede da EsCom do Rio de Janeiro para Brasília, onde passou a funcionar desde 1º de janeiro de 2011.

A escola é subordinada ao Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (CComGEx) e ao Departamento de Ciência e Tecnologia. Sua missão é habilitar, conforme as necessidades do Exército Brasileiro, profissionais militares a exercerem, com competência, as atribuições do cargo a que se destinam, especialmente na área de comunicações, dentro das normas de ensino do Exército, realizando pesquisas para contribuir com o desenvolvimento da doutrina de emprego das comunicações e da manutenção de seus diversos meios.

Ver também 
 Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon
 Coronel Hygino Corsetti
 Arma de Comunicações do Exército Brasileiro
 Transmissões

Ligações externas 
 

 
 

Unidades de ensino do Exército Brasileiro